Ma azokat hívjuk Bibliakutatóknak, akik közvetlenül vagy történelmileg a Charles Taze Russell által alapított Watch Tower Társaságból alakultak ki – a Bibliakutató mozgalom keretében. Számos ilyen csoport és társaság van világszerte.

Bibliakutatókkal kapcsolatos oldalak

Mozgalomról 
 Bibliakutató mozgalomról általában

Legnagyobb Biblia-olvasó közösségek 
 Jehova tanúi és az International Bible Students Association (Németországban: Ernste Bibelforscher) – a legsikeresebb csoport
 Associated Bible Students (kezdetben Németországban Freie Bibelforscher néven futott, de ezen a néven már más szervezet működik) – a legrégibb központosítást elutasító szervezet

Egyéb társaságok 
 Dawn Bible Students Association – Norman Woodworth 1928-ban a Watch Tower új politikájával nem értett egyet és az általa vezetett rádióműsorral a központosítást elutasító csoportot kezdte támogatni; létrehozta társaságát, hogy újra kiadassa a Russell: Studies in the Scriptures sorozatot.
 Pastoral Bible Institute – 1918-ban Joseph Franklin Rutherford elnökségével egyet nem értve külön összejöveteleket tartottak és együttműködnek más bibliakutatókkal – köztük Dawn Bible Students Associationnel.
 Layman's Home Missionary Movement – Paul S. L. Johnson 1919-ben alapította, itt is egyházszakadás következett be, de még ma is aktívak; gyakran összetévesztik őket Jehova Tanúival.
 Free Bible Students és a New Covenant Bible Students – 1910-ben vált ki a kis csoport E. C. Hennings – az ausztrál fiókhivatal igazgatója – vezetésével, amikor a Watch Tower vezetője kijelentette, hogy az igaz keresztények nem tartoznak az Újszövetség hatálya alá és más új doktrínákat.
 Angel of Jehovah Bible and Tract Society(Philanthropic Assembly of the Friends of Man vagy The Church of the Kingdom of God, Philanthropic Assembly néven is ismert) – Alexander F.L. Freytag a Russell Watch Towerének svájci fiókhivatalának vezetője 1917-ben alakította.
 Goshen Fellowship – az angliai Jesse Hemery, Russell kijelölt örököse – akit Nathan Homer Knorr kiközösített – alakította.
 Christian Truth Institute – az angliai Frederick Lardent alakította, kiadta a Gleanings for Truth Seekers-t, de mára eltűnt.
 Berean Bible Institute – ausztráliai csoport 1917-től saját újságokat és kiadványokat készített, 1918-ban kivált a Watch Tower Társaságtól. Együttműködtek a New Covenant társaságaival.

További információk 
 Joseph Franklin Rutherford: Isten hárfája. Bibliatanulóknak való kézikönyv, különös tekintettel kezdők részére, több kérdéssel és bibliai idézetekkel; Watch Tower Bible and Tract Society, New-York, 1922
Vass Vince: Baptisták, nazarénusok, methodisták, üdvhadsereg, adventisták, nemzetközi bibliatanulók; Sylvester, Bp., 1926
 Nyisztor Zoltán: Millenisták vagy bibliakutatók; Szt. István Társulat, Bp., 1928 (A magyar nép könyvtára)
 Joseph Franklin Rutherford: Isten hárfája. Bibliakutatóknak való kézikönyv, különös tekintettel kezdők részére, több kérdéssel és bibliai idézettel; Watch Tower Bible and Tract Society, Brooklyn–Magdeburg, 1931

Jehova tanúi